Aime-la-Plagne, een gemeente in het Franse departement Savoie
 Plagne Aime 2000, ook Aime-La Plagne genoemd, een skidorp op het grondgebied van de gemeente Aime-la-Plagne
 Station Aime-La Plagne, het spoorwegstation van Aime-la-Plagne